Esporte Espetacular
.ee
Java EE

Desambiguações de siglas